Het tennistoernooi van Wimbledon in 2004 bij de mannen werd voor de 118e keer gehouden van maandag 21 juni tot en met zondag 4 juli in de Londense wijk Wimbledon. De als eerste geplaatste Zwitser Roger Federer won het toernooi door in de finale de Amerikaan Andy Roddick met 4-6, 7-5, 7-6 en 6-4 te verslaan.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden.

Geplaatste spelers 
Bij de loting kregen de beste 32 spelers van het speciale 'Wimbledon grasbaan plaatsingssysteem' een geplaatste status. Het 'Wimbledon grasbaan plaatsingssysteem' bij de mannen was gebaseerd op de ATP-ranglijst, waarbij de prestaties op gras van de afgelopen twee jaren zwaarder telden: de ATP-punten op gras van het afgelopen jaar werden verdubbeld en het beste grasresultaat van het jaar daarvoor werd voor 75 procent extra meegeteld. Het speciale plaatsingssysteem werd toegepast van 2002 tot en met 2019. Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste twee ronden.

De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Roger Federer (winnaar)
  Andy Roddick (finale)
  Guillermo Coria (tweede ronde)
  David Nalbandian Teruggetrokken
  Tim Henman (kwartfinale)
  Juan Carlos Ferrero (derde ronde)
  Lleyton Hewitt (kwartfinale)
  Rainer Schüttler (derde ronde)
  Carlos Moyà (vierde ronde)
  Sébastien Grosjean (halve finale)
  Mark Philippoussis (vierde ronde)
  Sjeng Schalken (kwartfinale)
  Paradorn Srichaphan (eerste ronde)
  Mardy Fish (tweede ronde)
  Nicolás Massú (eerste ronde)
  Jiří Novák (eerste ronde)
  Jonas Björkman (derde ronde)

  Feliciano López (derde ronde)
  Marat Safin (eerste ronde)
  Tommy Robredo (tweede ronde)
  Juan Ignacio Chela (tweede ronde)
  Andrei Pavel (tweede ronde)
  Maks Mirni (eerste ronde)
  Fernando González (derde ronde)
  Dominik Hrbatý (derde ronde)
  Taylor Dent (derde ronde)
  Robby Ginepri (vierde ronde)
  Ivan Ljubičić (eerste ronde)
  Nicolas Kiefer (eerste ronde)
  Vincent Spadea (vierde ronde)
  Michail Joezjny (eerste ronde)
  Hicham Arazi (derde ronde)
  Luis Horna (eerste ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ATP

Wimbledon
ITF-toernooi in 2004